Григорий Лазаревич Навричевский — фотокорреспондент, фотохудожник, заслуженный работник культуры Украины, заслуженный журналист Украины.

Биография 
Родился 30 апреля 1928 года в Донецке в семье служащих.

В 1944 году начал работать фотолаборантом, а после фотографом. Сотрудничал с областными и республиканскими газетами и журналами. В 1947 году стал фотокорреспондентом газеты «Сталинское пламя». В 1954 году стал постоянным внештатным фотокорреспондентом журнала «Украина». В 1973 году устроился в газету «Вечерний Донецк», в которой проработал до пенсии. В течение десяти лет состоял в штате газеты «Донецкий кряж». Также Навричевский сотрудничал с другими средствами массовой информации («Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Огонёк» и пр.).

Навричевский — летописец истории Донбасса, автор многих фоторепортажей, портретов известных людей, рабочих и крестьян, участник и лауреат многих областных, республиканских и международных фотовыставок.

Распоряжением Президента Украины Виктора Ющенко № 304/2006-рп от 10 августа 2006 года Григорию Навричевскому была назначена пожизненная государственная стипендия для выдающихся деятелей информационной области.

Умер 5 декабря 2009 года. Похоронен на Мушкетовском кладбище.

В Донецком музее фотожурналистики и фототехники есть стенд, посвящённый жизни и творчеству Григория Лазоревича. В 2018 году в честь 10-летия музея ГП «Почта Донбасса» выпустило малый лист марок, посвященных музею. На купоне в правом нижнем углу малого листа были размещены портрет фотографа и надпись «Григорий Лазаревич Навричевский (1928—2009)».

Племянник — оперный певец (тенор) Феликс Лившиц. Двоюродный брат — фотожурналистЕвгений Халдей.

Награды 
 Заслуженный работник культуры Украины
 Орден «За заслуги» III степени
 медали
 Заслуженный журналист Украины
 лауреат регионального конкурса «Золотой Скиф» (за книгу «ДОНБАСС: эпоха в лицах»)
 знак «Шахтёрская слава» 3-х степеней
 премия «Золотое перо Донбасса»

Примечания

Библиография 
 Навричевский Г. Л. Внимание — снимаю : ДОНБАСС : эпоха в лицах. Фотоальбом / Г. Л. Навричевский. — Донецк, : Журнал «Донбасс» Союза писателей Украины, 1998. — 96 с.
 Навричевский Г. Л. Остановись, мгновенье! В объективе — Донбасс / Г. Л. Навричевский. — Донецк : Национальный Союз писателей Украины, Журнал «Донбасс», 2003. — 112 с.
 Навричевский Г. Л. Донбасс — душа моя! Фотокнига / Г. Л. Навричевский. — Донецк : Национальный союз писателей Украины, Журнал «Донбасс», 2007. — 252 с.
 ;
 «Легендарный летописец шахтёрского края», Т. Навричевская, Г. Штейн, 2013 год.
 Навричевская Т. Г. Легендарный летописец шахтѐрского края (Г. Навричевский — известный фотокорреспондент Донбасса) / Т. Навричевская, Г. Штейн. — Серия : «Жизнь замечательных людей Донбасса». — Донецк : Донбасс, 2013. — 381 с.

Ссылки 
 
 
 
 
 Большая книга жизни. Григорий Навричевский
 Григорий Лазаревич Навричевский // Гордость Донбасса : Сборник статей : Материалы научно-практической конференции. ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж», 22 марта 2017 г. / Под ред. А. И. Сотникова. — Донецк : ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж», 2017. — 146 с. 
 
 
 

Заслуженные журналисты Украины
Заслуженные работники культуры Украины
Похороненные на Мушкетовском кладбище